Halford ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Halford (1931–2001), britischer Rennfahrer
 Frank Halford (1894–1955), britischer Ingenieur und Automobilrennfahrer
 Gregory Halford (* 1984), englischer Fußballspieler
 Sir Henry Halford, 1. Baronet (1766–1844), englischer Arzt
 Rob Halford (* 1951), britischer Sänger der Heavy-Metal-Band Judas Priest
 Susan Halford (* 1962), britische Soziologin

Halford bezeichnet:

 Halford (Band), britische Heavy-Metal-Band